Кулако́ва — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Кулакова, Галина Алексеевна (род. 1942) — советская лыжница.
 Кулакова, Жанна Михайловна (род. 1965) — латвийский политик.
 Кулакова, Зинаида Николаевна (1921—2002) — советская учительница.
 
 Кулакова, Людмила Александровна (1942—2018) — советский, российский физик.
 Кулакова, Марина Олеговна (род. 1962) — русская поэтесса.
 Кулакова, Олеся (род. 1977) — казахстанская и немецкая волейболистка.
 Кулакова, Светлана Александровна (род. 1982) — российская спортсменка, боксёр и кикбоксер.

Топоним 
 Кулакова — деревня в Боханском районе Иркутской области.